Ириэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ириэ, Нанами (род. 1995) — японская спортсменка, борец вольного стиля. 
 Ириэ, Рёсукэ (род. 1990) — японский пловец, специализирующийся в плавании на спине на дистанциях в 50, 100 и 200 метров.
 Ириэ, Сэна (род. 2000) — японская боксёр, призёр Олимпийских игр. 
 Ириэ, Такаси (род. 1958) — японский борец вольного стиля, чемпион Азии и Азиатских игр, призёр Олимпийских игр.
 Ириэ, Тосикадзу (род. 1984) — японский футболист, полузащитник
 Ириэ, Тосио (1911—1974) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.